UEP ist Abkürzung von:
 Unidade Especial de Polícia, Spezialeinheit der Polizei Osttimors
 United Egg Producers, US-amerikanische Landwirtschaftsorganisation
 University of Eastern Philippines, Universität in Catarman (Northern Samar), Philippinen
 University of Exeter Press, Universitätsverlag der University of Exeter

U. E. P. steht für
Union Europäischer Fallschirmjäger (französ.: Union Européenne des Parachutistes)

Abkürzung